Paperino milionario al verde (Gladstone Returns), conosciuta anche con il titolo Paperino e la disfida del cinque, è una storia a fumetti di 10 tavole disegnata da Carl Barks e pubblicata per la prima volta sul numero 95 di Walt Disney's Comics and Stories dell'agosto 1948.

In Italia la storia venne pubblicata per la prima volta sul numero 1 di Topolino dell'aprile 1949.

Personaggi 
Paperino
Gastone Paperone
Qui, Quo, Qua
Paperina

Trama 
Paperino e Gastone litigano su chi di loro due sia più ricco, millantando ricchezze assurde e ovviamente finte. Quando Paperina ascolta per caso le loro conversazioni, chiede a ciascuno dei due 5 dollari per la sua associazione benefica. 
Nessuno dei due ha il denaro, così Paperino tenta di rubare i risparmi di Qui, Quo e Qua in modo da salvare la sua faccia con Paperina. Dopo vari tentativi falliti, il papero decide di travestirsi da chiromante, e li indirizza verso un ponte dove dovranno trovare un "papero vestito elegantemente" a cui dare i loro risparmi per salvarli: il suo piano prevede che questo papero sia lui. 
Ma mentre lui si sbarazza del travestimento, i tre nipotini trovano sul ponte Gastone intento a vendere dei truffaldini mattoni dorati. Ricordando le raccomandazioni del chiromante, Qui Quo e Qua gli danno i soldi; quando Paperino arriva nel suo travestimento e scopre cosa è successo, loro capiscono le sue cattive intenzioni. 
Paperino e Paperina incontrano quindi Gastone, il quale però ha speso tutti i soldini dei nipotini acquistando da un misterioso mercante dei fantomatici "semi di perle", che in realtà sono chicchi di riso. Esasperata dai due inetti cugini, Paperina torna sconsolata a casa; ma qui trova uno strano papero molto alto che le offre finalmente i cinque dollari di cui aveva bisogno. In realtà, si tratta dei tre nipotini, che si sono travestiti a loro volta per vendere i semi di perle.

Note 
Questa storia segna la seconda apparizione di Gastone nelle storie di Barks dopo il debutto in Paperino lingualunga del gennaio 1948. 
Il cugino di Paperino non è ancora il superfortunato che conosciamo oggi, ma uno spiantato vanaglorioso la cui cultura è scarsa quanto quella di Paperino, come emerge dal dialogo tra i due nella prima tavola.

Curiosamente, fu questa la prima storia con Gastone a essere pubblicata in Italia; Paperino Lingualunga sarà solo la quarta, preceduta da Paperino campione di golf e Paperino e il rubino. Al suo esordio italiano Gastone venne chiamato provvisoriamente Bambo.

Altre pubblicazioni italiane 
Albi d'Oro n. 13 (3/4/1955)
Paperino d'Oro n. 2 (7/1979)
Paperino n. 8 (9/1982)
Zio Paperone n. 34 (7/1992)
Paperino - Carl Barks n. 8 (17/9/1997)
Super Disney n. 12 (4/1999)
La grande dinastia dei paperi n. 41 (3/11/2008)

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Storie a fumetti di Paperina
Storie a fumetti di Qui, Quo, Qua
Storie a fumetti di Gastone Paperone
Carl Barks